Rémilly (Mosel·la), municipi al departament del Mosel·la (regió regió del Gran Est, França)
 Rémilly (Nièvre), municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Remilly-Aillicourt, municipi al departament de les Ardenes (regió del Gran Est, França)
 Remilly-en-Montagne, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Remilly-les-Pothées, municipi al departament de les Ardenes (regió del Gran Est, França)
 Remilly-sur-Lozon, municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Remilly-sur-Tille, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Remilly-Wirquin, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)